Esistono due comuni francesi con questo nome

Saint-Usage – Aube
Saint-Usage – Côte-d'Or